Maršálek může být:
 dvorský maršálek – středověký dvorský beneficiární úřad, správce zeměpanských stájí
 nejvyšší maršálek Českého království
 maršál (hodnost, především vojenská)
 předseda Sejmu nebo Senátu (komor polského parlamentu) – 

příjmení osob
 viz Maršálek (příjmení)

v kultuře
 C. a k. polní maršálek – český film z roku 1930 s Vlastou Burianem v hlavní roli